BongaCams — сайт для взрослых, предоставляющий эротический видеочат с моделями, как правило, демонстрирующими наготу и сексуальную активность, начиная от стриптиза и  до мастурбации с секс-игрушками. Все посетители могут присоединиться к общим чатам, в то время как модели могут зарабатывать деньги за счёт донатов. BongaCams был одним из первых ведущих веб-сайтов, внедривших безопасность HTTPS. Это один из крупнейших веб-сайтов для взрослых в Европе, конкурирующий с американским сайтом Chaturbate. По состоянию на август 2022 года сайт занимает 166-е место в глобальном рейтинге SimilarWeb и 15-е место в категории Adult.

Партнёрская программа BongaCash и веб-сайт BongaModels также являются частью сети BongaCams.

История 
Сайт был запущен 25 января 2012 года. В 2015 году BongaCams был одним из 100 самых посещаемых сайтов в мире по данным Alexa и одним из самых посещаемых сайтов для взрослых в интернете. Сайт получил свою первую награду в 2016 году в номинации Best Emerging Live Cam Site на Live Cam Awards 2016.

В декабре 2016 года BongaCams приобрели RusCams.com.

В марте 2017 года они приобрели ещё один сайт CamFuze.com.

В январе 2017 года мальтийская газета The Malta Independent сообщила, что BongaCams был более популярен среди мальтийцев, чем Википедия.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Сайты, появившиеся в 2012 году
Сайты Нидерландов
Вебкам-сайты